Tudu ist der Familienname folgender Personen:

 Maina Tudu (* 1985), indische Autorin
 Sebastian Tudu (* 1967), Bangladescher römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Dinajpur